Алгоритми́ческий язык — формальный язык, используемый для записи, реализации или изучения алгоритмов. Всякий императивный язык программирования является алгоритмическим языком, но не всякий алгоритмический язык пригоден для использования в качестве языка программирования . Неимперативные языки программирования на алгоритмический язык не выражаются, или выражаются неоднозначно.

Также понятием алгоритмический язык иногда называют:
 семейство языков программирования Алгол.
 учебный алгоритмический язык (школьный алгоритмический язык, русский алгоритмический язык).
 ДРАКОН — Дружелюбный Русский Алгоритмический язык, Который Обеспечивает Наглядность.

Примечания